Einlass steht für:
 Eingangsbereich eines Gebäudes, siehe Erschließung (Gebäude)
 Zugangserlaubnis durch einen Türsteher
 gesteuerter Zufluss von Wasser in der Hydrologie, siehe Einlaufbauwerk

Einlaß (alte Schreibweise) steht für:
 Einlaß, unter Denkmalschutz stehendes Stadttor der oberschwäbischen Stadt Memmingen
 Alter Einlaß, ehemaliges Stadttor in Augsburg 
 Am Einlaß, kurze Straße am südöstlichen Rand der Altstadt von München
 Theater am Einlaß, Teamtheater, Privattheater in München

 Einlasstor steht für:
 Einlasstor (Mindelheim), Westernacher Tor, im schwäbischen Mindelheim
 Einlasstor (München), Schiffertor, Tor der zweiten Stadtmauer Münchens
 Äußeres Einlasstor, dem Einlasstor vorgelagertes Tor der Wallbefestigung Münchens

Siehe auch:
 Einlassung (Stellungnahme eines Beklagten im Zivilprozess)
 Eingang (Begriffsklärung)
 Einstieg (Begriffsklärung)
 Zugang (Begriffsklärung)